Bradley J. Zavisha (né le  à Hines Creek, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1988, il commence sa carrière avec les Thunderbirds de Seattle dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1990 dans la Ligue nationale de hockey par les Nordiques de Québec en , en . Il passe professionnel avec les Oilers du Cap-Breton dans la Ligue américaine de hockey en 1993.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1988-1989 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||52 ||8 ||13 ||21 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1989-1990 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||69 ||22 ||38 ||60 ||124 ||13 ||1 ||6 ||7 ||16
|-
|rowspan="2"|1990-1991 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||24 ||15 ||12 ||27 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Winterhawks de Portland || LHOu ||48 ||25 ||22 ||47 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|rowspan="2"|1991-1992 || Winterhawks de Portland || LHOu ||11 ||7 ||4 ||11 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|Hurricanes de Lethbridge || LHOu ||59 ||44 ||40 ||84 ||160 ||5 ||3 ||1 ||4 ||18
|-
|1993-1994 || Oilers du Cap-Breton || LAH ||58 ||19 ||15 ||34 ||114 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|1993-1994 || Oilers d'Edmonton || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 || Bears de Hershey || LAH ||9 ||3 ||0 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1994-1995 || Oilers du Cap-Breton || LAH ||62 ||13 ||20 ||33 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 || Bears de Hershey || LAH ||5 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1995-1996 || K-Wings du Michigan || LIH ||5 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || ESV Kaufbeuren || DEL ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1996-1997 || Manchester Storm || BISL ||40 ||10 ||13 ||23 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1997-1998 || Bulls de Birmingham || ECHL ||70 ||19 ||36 ||55 ||90 ||4 ||0 ||0 ||0 ||6 

| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en janvier 1972
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Hurricanes de Lethbridge
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des K-Wings du Michigan
Joueur des Bulls de Birmingham (ECHL)
Joueur du ESV Kaufbeuren
Joueur du Manchester Storm (1995-2002)
Attaquant de hockey sur glace